Gamvik (gemeente), gemeente in de Noorse provincie Finnmark.
 Gamvik (Gamvik), plaats in de Noorse gemeente Gamvik, provincie Finnmark.
 Gamvik (Hammerfest), plaats in de Noorse gemeente Hammerfest, provincie Finnmark.